VKG steht für:
 Verlagvertriebs KG, Vertriebsorganisation der Bauer Verlagsgruppe
 Vereinte Kirche Gottes
 Vektorkardiogramm, eine spezielle Art des Elektrokardiogramms
 MyTravel Airways A/S (ICAO-Code), ehemalige dänische Fluggesellschaft
 Premiair (ICAO-Code), ehemalige dänische Fluggesellschaft
 Scanair (ICAO-Code), ehemalige skandinavische Fluggesellschaft
 Sunclass Airlines (ICAO-Code), dänische Fluggesellschaft

VKG